Mike Dean (produtor musical) (1965) – produtor musical americano
Mike Dean (árbitro) (1968) – árbitro de futebol britânico

Ver também 
Mickey Deans (1934–2003) – empresário musical americano

Desambiguações de antropônimos